(956) Элиза () — является астероидом главного пояса, принадлежащим к спектральному классу V, который движется по орбите близкой к орбитам астероидов семейства Весты, но при этом не входит в неё. Элиза, вероятно, является одним из фрагментов астероида Веста, которые образовались при столкновении с Вестой другого крупного астероида. Он был открыт 8 августа 1921 года Карлом Рейнмутом в обсерватории Хайдельберг и был назван в честь матери первооткрывателя.

См. также 
 Список астероидов (901—1000)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets 

Астероиды, открытые Карлом Рейнмутом
Астероиды, названные в честь людей